Le Pontet kan syfta på:
 Le Pontet, Savoie
 Le Pontet, Vaucluse